

Дриппінг-Спрінгс — місто, штат Техас
 Дриппінг-Спрінгс — переписна місцевість, штат Аризона
 Дриппінг-Спрінгс — переписна місцевість в окрузі Делавер, штат Оклахома